Оя́ть — река в Ленинградской и Вологодской областях России, левый приток Свири (бассейн Ладожского озера).

Название 
Название реки в переводе с вепсского означает «ручей».

Географические сведения 

Берёт своё начало из Чаймозера на Вепсовской возвышенности на территории Вологодской области. Высота истока — 222 м над уровнем моря. Длина Ояти составляет 266 км, площадь водосборного бассейна — 5220 км². Среднегодовой расход воды в 39 км от устья — 51,8 м³/с. Высота устья — 4,6 м над уровнем моря.

От истока до деревни Алёховщина берега преимущественно холмистые, покрыты лесом. До д. Винницы Оять — речка шириной 5—10 м, глубина редко превышает 1 м.

На всем протяжении реки до Алёховщины плёсы чередуются с перекатами. Встречаются затяжные перекаты, до 2 км. Близ деревни Надпорожье (вверх по течению) имеются 2 порога (2 категории сложности).

После деревни Алёховщина перекаты исчезают, река принимает равнинный характер.

История 
Край был заселён финно-угорским населением. В X веке в погребальной традиции прибалтийско-финского населения рек Ояти и Малой Ояти проявляются такие своеобразные черты, как заворачивание сожжённых (кальцинированных) костей и вещей в бересту, покрывание умершего берестой и посыпание сверху кальцинированными костями, присутствие специфических вещей как западноевропейского происхождения, так и местного производства (бус-«флакончиков», кресал с бронзовыми рукоятями, подвесок, изображающих оленя или лося, прорезных и полых подвесок-уточек). В погребениях X—XI веков становятся более разнообразными предметы, свойственные местному населению (бронзовые ключи-амулеты, двойные бронзовые пронизки, пластинчатые кресала), появляются срубы и могильные ямы, захоронение отдельных черепов, отчетливые следы жертвоприношений и насильственной смерти.

Оять — район также древних славянских поселений. Тервенский Погост (Тервеничи) упоминается уже в летописях 1137 года.

Река дала название Введено-Оятскому монастырю.

Бассейн

Притоки 

 Чегла (10 км от устья, левый)
 Большая Лублога (68 км от устья, правый)
 Тикша (72 км от устья, левый)
 Вилига (80 км от устья, левый)
 Озеренжа (87 км от устья, левый)
 Савинка (90 км от устья, правый)
 Шадьма (94 км от устья, левый)
 Ащина (108 км от устья, левый)
 Шапша (110 км от устья, правый)
 Тянукса (131 км от устья, левый)
 Кузра (145 км от устья, правый)
 Шокша (157 км от устья, правый)
 Тукша (165 км от устья, правый)
 Сондала (168 км от устья, правый)
 Логручей (174 км от устья, правый)
 Гозручей (179 км от устья, левый)
 Капшручей (186 км от устья, правый)
 Водручей (189 км от устья, правый)
 Нижняя Курба (215 км от устья, левый)
 Верхняя Курба (227 км от устья, левый)
 Ваджега (240 км от устья, левый)
 Сарручей (254 км от устья, левый)

Притоки второго и третьего уровней 

 Бембоя (приток Нижней Курбы)
 Сондалручей (впадает в Сондалозеро, которое протокой соединяется с Оятью)
 Чёрная (впадает в Палозеро — исток Сондалы)
 Ченжа (приток Тукши)
 Вадручей (приток Шокши)
 Паданка (приток Шокши)
 Пурнручей (впадает в Чикозеро — исток Паданки)
 Пётка (впадает в Чикозеро — исток Паданки)
 Верхняя Вадожка (приток Шапши)
 Кирмоя (приток Шапши)
 Сара (приток Шапши)
 Лижма (приток Сары)
 Питкоя (впадает в Ащозеро — исток Ащины)
 Вадога (приток Ащины)
 Сарка (приток Ащины)
 Сарка (приток Вилиги)

Озёра в бассейне Ояти 

 Чаймозеро (исток Ояти)
 Долгозеро
 Пикозеро
 Ладвинское
 Верхнее
 Курбозеро
 Ульозеро
 Печевское
 Сарозеро
 Яндозеро
 Большое Капшозеро
 Озерское
 Сурьярвь
 Оярвь
 Шатозеро
 Долгозеро
 Кривозеро
 Чогозеро
 Пальмик
 Палозеро
 Верхнее Тукшозеро
 Палозеро
 Кимозеро
 Сяргозеро
 Гонгинское
 Оренженское
 Шокшозеро
 Крестное
 Нялгозеро
 Долгое
 Чачозеро
 Легмозеро
 Оёзеро
 Каргинское
 Кодозеро
 Кекозеро
 Яймозеро
 Гонгозеро
 Чикозеро
 Кузринское
 Сарозеро
 Ладвозеро
 Печенское
 Пелдозеро
 Сяксозеро
 Руссконское
 Антик
 Мутнозеро
 Ащозеро
 Савозеро
 Мальгинское
 Мунозеро
 Юбинское
 Ляшозеро
 Заозерское

Населённые пункты 

 посёлок Курба
 село Винницы
 деревня Надпорожье
 деревня Ефремково
 село Алёховщина
 деревня Акулова Гора
 деревня Яровщина
 деревня Имоченицы
 деревня Шангиничи
 деревня Доможирово
 деревня Пойкимо
 деревня Мягозеро
 Сарозеро
 деревня Пелдуши
 деревня Мошкино
 посёлок Оять
 Ярославичи
 деревня Барково
 деревня Великодворская
 деревня Хвалевщина
 деревня Карлуха
 деревня Чашковичи
 посёлок Рассвет

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера)

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Притоки Свири
Реки Лодейнопольского района
Реки Подпорожского района
Реки Бабаевского района Вологодской области